André Gernez (1923-2014), médecin français.
Charles Gernez-Rieux (1898-1971), directeur de l'Institut Pasteur de Lille et membre de l'Académie des sciences et de l'Académie nationale de médecine.
Désiré Gernez (1834-1910), physico-chimiste français.
Léon Gernez (1875-1936), chirurgien français. 
Paul-Élie Gernez (1888-1948), artiste-peintre français.
Raymond Gernez (1906-1991), homme politique français.